Corning – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben, siedziba Corning Industries i Corning Museum of Glass

Inne miejscowości w USA:
 Corning – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Corning – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tehama
 Corning – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Corning – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Corning – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Corning – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Corning – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Corning – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Corning (ang. Corning Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Corning (ang. Corning Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Inne:
 Corning – kolokwialna nazwa dla plastikowej probówki wirówkowej ("falkon")
 Corning Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo